Aleksandr Siergiejewicz Gołowin (; ur. 26 marca 1983 w Ust-Kamienogorsku) – rosyjski hokeista kazachskiego pochodzenia grający na pozycji napastnika (lewoskrzydłowego).

Kariera 
Aleksandr Gołowin karierę w juniorach Torpedo Ust-Kamienogorsk, w których występował do 1998 roku. Następnie w latach 1998–2001 był zawodnikiem Awangarda Omsk, w którym występował w juniorskich drużynach, potem w drugiej drużynie występującej w Pierwaja Liga. Po sezonie działacze klubu ligi NHL – Chicago Blackhawks wybrali go w szóstej rundzie draftu NHL z numerem 174. W sezonie 2001/2002 reprezentował barwy klubu Wyższej ligi – Mostowika Kurgan, po czym wrócił do Awangarda Omska, w barwach którego zadebiutował w Superlidze rosyjskiej, w którym występował w pierwszej i drugiej drużynie do 2004 roku (z krótką przerwą w sezonie 2002/2003 w Sibirze Nowosybirsk) oraz z którym w 2003/2004 zdobył mistrzostwo Rosji. Potem wrócił do Sibira Nowosybirsk, w którym w latach 2004–2006 występował w pierwszej i drugiej drużynie.

Następnie w latach 2006–2007 występował w pierwszej i drugiej drużynie Barsu Kazań, po czym wrócił do Awangarda Omska, w barwach którego w sezonie 2008/2009 zadebiutował w nowo utworzonej lidze KHL, jednak z powodu słabej pozycji w zespole przeniósł się do SKA Sankt Petersburg, w którym do końca sezonu 2008/2009 rozegrał 28 meczów i zdobył 5 punktów (2 gole, 3 asysty) oraz spędził 28 minut na ławce kar, po zakończeniu rozgrywek grał w ramach wypożyczenia w klubie Wyższej ligi – WMF Sankt Petersburg. 7 września roku został zawodnikiem Mietałłurga Nowokuźnieck, w którym w latach 2009–2012 rozegrał 155 meczów, w których zdobył 71 punktów (32 gole, 39 asyst) oraz spędził 54 minuty na ławce kar (od 31 stycznia do 13 maja 2011 roku grał na wypożyczeniu w Spartaku Moskwa).

Następnymi klubami w karierze Gołowina były kluby lig KHL, WHL, AHL, węgiersko-rumuńskiego Erste Liga oraz rumuńskiego Liga Naţională de hochei: Jugra Chanty-Mansyjsk (2012), Awtomobilist Jekaterynburg (2012–2013), Saryarka Karaganda (2013), THK Twer (2013–2014 – lutym 2014 roku został napastnikiem miesiąca ligi VHL), Sputnik Niżny Tagił (2014–2015), HK Sachalin (2015–2017), HSC Csíkszereda (2017–2018).

4 września 2018 roku został zawodnikiem klubu Polskiej Hokej Ligi – Orlika Opole, w którym od razu stał się jednym z ważnych zawodników drużyny prowadzonej przez trenera Jacka Szopińskiego. 21 grudnia 2018 roku wraz z Władisławem Jełakowem rozwiązał kontrakt z opolskim klubem z powodu zaległości finansowych.

28 grudnia 2018 roku wraz z Władisławem Jełakowem podpisał kontrakt z PHK Gdańsk, z którym 19 lipca 2019 roku przedłużyli kontrakt z gdańskim klubem do końca sezonu 2019/2020, po czym odeszli z klubu, a trzy miesiące później klub z powodu problemów finansowych i kadrowych zakończył swoją działalność.

Kariera reprezentacyjna 
Aleksandr Gołowin był członkiem reprezentacji Rosji U-18 na mistrzostwach świata U-18 2001 Elity w Finlandii, na których Sborna po wygraniu w finale 6:2 z reprezentacji Szwajcarii U-18 zdobyła mistrzostwo świata U-18, na których Gołowin rozegrał 6 meczów, w których zdobył 5 punktów (2 gole, 3 asysty).

Statystyki

Klubowe

Reprezentacyjne

Sukcesy

Awangard Omsk 
 Mistrzostwo Rosji: 2004

Reprezentacyjne 
 mistrzostwo świata U-18: 2001

Indywidualne 
 Napastnik miesiąca ligi VHL: luty 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Aleksandr Gołowin w bazie KHL 
 Aleksandr Gołowin w bazie VHL 
 Aleksandr Gołowin w bazie Hokej.net
 Aleksandr Gołowin w bazie Scoreboard.com 
 Aleksandr Gołowin w bazie Planet of Hockey 
 
 

Hokeiści Awangardu Omsk
Hokeiści Zauralje Kurgan
Hokeiści Sibiru Nowosybirsk
Hokeiści Ak Barsu Kazań
Hokeiści SKA Sankt Petersburg
Hokeiści HK WMF
Hokeiści Mietałłurga Nowokuźnieck
Hokeiści Spartaka Moskwa
Hokeiści Jugry Chanty-Mansyjsk
Hokeiści Awtomobilista Jekaterynburg
Hokeiści Saryarki Karaganda
Hokeiści THK Twer
Hokeiści Sputnika Niżny Tagił
Hokeiści PSK Sachalin
Hokeiści HSC Csíkszereda
Hokeiści Orlika Opole
Hokeiści Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014
Rosyjscy hokeiści
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Ust-Kamienogorsku